Molekulska formula -{C15H11ClN2O2}- se može odnositi na:

 Demoksepam
 Oksazepam